Dai Junfu est un joueur de go français d'origine chinoise champion de France open en  2014 et 2016.

Biographie

Classement

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

Joueur de go français